ujgur nyelv
 ujgur nép
 Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület